Paul Andrew Parker (Londres, 4 de abril de 1964) é um ex-futebolista e treinador de futebol inglês que atuava como lateral-direito.

Carreira

Clubes 
Nascido em West Ham (arredores de Londres), destacou-se com as camisas de Fulham, Queens Park Rangers e Manchester United, atuando em 386 jogos entre 1982 e 1996 (com um retorno aos "Cottagers" em 1996) nas três equipes.

Defendeu ainda Derby County, Sheffield United, Chelsea e Farnborough Town, onde encerrou sua carreira em 1997.

Seleção
Parker defendeu a Seleção Inglesa de Futebol na Copa do Mundo de 1990, única de sua carreira. No total, foram trinta jogos com a camisa do English Team (19 pelo time principal, oito pela equipe sub-21 e três pelo time B), marcando um gol pela seleção sub-21. Tornou-se mais conhecido no jogo entre Inglaterra e Alemanha Ocidental, quando numa cobrança de falta convertida por Andreas Brehme, a bola desviou em seu corpo e encobriu o goleiro Peter Shilton.

Não-convocado para a Eurocopa de 1992, Parker jogou pela Inglaterra até 1994.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Inglaterra
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Futebolistas do Queens Park Rangers F.C.
Futebolistas do Manchester United F.C.
Futebolistas do Sheffield United F.C.
Futebolistas do Chelsea F.C.
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas do Derby County F.C.
Naturais de Londres
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Inglesa de Futebol